Појам Ото Баварски може да се односи на:
 Ото I Баварски
 Ото Грчки